Степан Степанович Бонковский (родился 4 марта 1967, Новогречановка, Чкаловский район, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — российский политический деятель. Депутат Законодательного собрания Омской области с 2011 года, победитель праймериз партии «Единая Россия» в 2016 и 2021 годах, соучредитель и президент Фонда развития Омской области имени Манякина, исполнительный директор ООО «СибГаз».

Выборы в госдуму восьмого созыва 
В 2021 году кандидат в депутаты Государственной думы РФ VIII созыва по одномандатному округу. Проиграл Андрею Алехину (поддержанному «Умным голосованием»)

Примечания

Ссылки 
 Омский медалепад имени Бонковского 
 Без особого труда

Политики России
Депутаты Законодательного собрания Омской области